Das Dameneinzel der Australian Championships 1931 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Daphne Akhurst. Das Finale gewann Coral Buttsworth gegen Marjorie Crawford mit 1:6, 6:3 und 6:4. Für sie war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1931